Holywell hace referencia a:

Gales 
 Holywell (Flintshire).

Inglaterra 
 Holywell (Bedfordshire).
 Holywell (Cambridgeshire).
 Holywell (Cornualles).
 Holywell (Dorset).
 Holywell (Gloucestershire).
 Holywell (Herefordshire).
 Holywell (Hertfordshire).
 Holywell (Lincolnshire).
 Holywell (Northumberland).
 Holywell (Oxfordshire).
 Holywell (Somerset).
 Holywell (Warwickshire).